Gas steht für:

 Gas, einer der drei klassischen Aggregatzustände 
 Erdgas, ein brennbares Naturgas, das in unterirdischen Lagerstätten vorkommt
 Stadtgas oder Leuchtgas bezeichnet ein ab der Mitte des 19. Jahrhunderts weithin übliches Brenngas,
 Ferngas, in Rohrleitungen transportiertes Erd- oder Biogas
 Industriegas
 Giftgas, umgangssprachlich für Chemische Waffen
 Gas (1918), Bühnenstück von Georg Kaiser
 Gas (1981), kanadischer Spielfilm von Les Rose (1981)
 Gas (2004), US-amerikanischer Spielfilm von Henry Chan (2004)
 Gas (Gemälde), Titel eines Ölgemäldes von Edward Hopper
 Gas Jeans, italienisches Modelabel
 umgangssprachlich kurz für das Gaspedal
 im englischen Sprachraum kurz für Gasoline, deutsch Motorenbenzin
 ein Projekt von Wolfgang Voigt (* 1961), deutscher Techno-Musiker
 Gas (Eure-et-Loir), französische Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire

Gas ist der Familienname folgender Personen:
 Calixto Gas (1890–1918), französischer Unternehmer und Fußballpionier

GAS steht als Abkürzung für:
 Gear Acquisition Syndrome (Geräte-Anschaffungs-Syndrom)
General Adaption Syndrome, siehe Allgemeines Anpassungssyndrom
 Generalisierte Angststörung
 Georg Adam Scheid (G.A.S.), Signet des Schmuckherstellers und Unternehmers
 Geschäftsantwortsendung, in der Schweiz ein vorfrankierter Antwortbrief bei Direct-Mailings
 GNU Assembler, Assembler des GNU-Projekts
 Gorkowski Awtomobilny Sawod (Gorkier Automobilwerk; auch GAZ), russischer Fahrzeughersteller
 Group Analytic Society, Gesellschaft für Gruppenanalyse

gas steht für:
 Adiwasi Garasia (ISO-639-3-Code), Varietät von Bhili, indoarische Sprache der Bhil in Westindien

Siehe auch:
 Gaas
 Gaaß
 Gase
 Gass
 GAZ

Abkürzung